Филиз Ахмет (, Скопље, 15. април 1981) је турска глумица македонског порекла.

Филмографија 

|-
| 2001. || - || -{Заведени}- ||-||
|-
| 2008. || - || -{Baska semtin çocuklari}- ||Бејза||
|-
| 2008. || - || -{Ask tutulmasi}- ||-||
|-
| 2008. - 2009. || - || -{Elveda Rumeli}- ||Зарифе||
|-
| 2010. - 2012. || Сулејман Величанствени || -{Muhteşem Yüzyıl}- ||Нигар-калфа||
|}

Спољашње везе 
 Официјелни сајт
 

Рођени 1981.
Турске глумице
Скопљаци